Эдвард Честер Бэбкок (; ), больше известный как Джимми Ван Хьюзен () — американский композитор. Он сочинял музыку для бродвейских пьес и голливудских фильмов. Лауреат четырёх премий «Оскар» за лучшую песню, лауреат премии «Эмми». Известен по своей работе с лириками Джонни Бёрком и Сэмми Каном.

Примечания

Ссылки 

 

Выпускники Ноттингемской средней школы (Сиракузы, Нью-Йорк)
Лауреаты премии «Оскар» за лучшую песню к фильму
Лауреаты премии «Эмми»
Члены Зала славы авторов песен